Sandwall ist der Name Familienname folgender Personen:

 Johan Sandwall (1814–1867), schwedischer Publizist
 Knut Sandwall (1894–1967), schwedischer Ingenieur